

Portugal 
Freguesias
Carreiras (Portalegre)
União das Freguesias de Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago)

Antigas freguesias de Vila Verde
São Miguel de Carreiras
Santiago de Carreiras